Clepsydra est un groupe de rock progressif suisse.
 Clepsydra est un genre de Bacillariophyta.

Voir aussi
 La Clepsydre est un ancien instrument de mesure du temps.